Mariano González-Guerineau, (Buenos Aires; 20 de agosto de 1992) es un actor argentino. Es conocido por interpretar a Gabo Moreti en la serie de Disney Channel, O11CE.

O11CE es la serie original de Disney XD que lanzó a Mariano González Guerineau como actor internacional. Allí, interpreta el papel del protagonista de la serie, Gabo Moreti , un joven talentoso que sueña con jugar al fútbol profesionalmente y deja su ciudad natal para mudarse a la gran ciudad para perseguir su anhelo. Gabo es un adolescente lleno de aspiraciones y buenos valores que debe atravesar una gran cantidad de desafíos para lograr lo que sueña. El grupo se completa con un grupo de jóvenes estrellas latinoamericanas y argentinas. O11CE se estrenó y lanzó en América Latina, Europa y otros países del mundo durante 2017.

Biografía 
Mariano González-Guerineau nació y se crio en Buenos Aires en donde cursó gran parte de sus estudios primarios. Desde sus primeros años de escuela, Mariano mostraba interés por la actuación participando en los talleres de teatro y obras escolares.

A la edad de 12 años, se mudó junto a sus padres y su hermano a Los Ángeles, California, a dónde su madre trabajaba para el Consulado Argentino. Mariano hizo su escuela secundaria en el Beverly Hills High School. Durante los años que vivió en California, dedicó gran parte de su tiempo a jugar al fútbol donde se destacó como delantero en diferentes clubes y en el equipo de su escuela. Su carrera futbolística y su desempeño académico en California le permitieron ganar una beca de estudios en una universidad Ivy League, Universidad de Pensilvania, donde fue convocado para jugar en la primera división del equipo de fútbol de la Universidad. Durante aquellos años, Mariano se alejó nuevamente de sus raíces para mudarse a la ciudad de Filadelfia en donde se encontraba su universidad. Allí completó una doble Licenciatura en Ciencias Políticas y Cine, y se reencontró con su pasión de la infancia por la actuación mientras cursaba sus estudios de cine. Durante los años de universidad, realizó varios cortos estudiantiles, algunos talleres de actuación en su Universidad y en la ciudad de Filadelfia..

Carrera 
En el año 2011, Mariano tiene la oportunidad de protagonizar el corto Underprivileged, dirigido por su tío, Rafael Lanús. El corto relata las penurias que atraviesan los jóvenes inmigrantes ilegales de los Estados Unidos a la hora de cumplir sus sueños. Mariano, en la piel de Tomás Figueras, interpreta a un talentoso joven futbolista que, como él, gana una beca para estudiar en una Universidad, pero que, sin embargo, su destino se ve truncado porque su estatus migratorio se lo impide, pintando así el drama social de muchos jóvenes inmigrantes que pagan el costo de haber dejado sus países de origen a corta edad. El corto logró el reconocimiento de varios festivales de cine, como el Festival de Cine de Beverly Hills.

En el año 2015, combinando su carrera futbolística y la actuación, Mariano fue convocado por Disney para ser protagonista de la serie, O11CE y encarnar el papel de Gabo Moreti, que narra la historia de un joven futbolista que desea jugar profesionalmente. A partir de la propuesta de Disney, Mariano decide abandonar su carrera de futbol profesional para apostar a su pasión por la actuación, y regresar a Buenos Aires, su ciudad natal, luego de casi 12 años de lejanía, para grabar la serie en la que interpreta al talentoso futbolista.

Filmografía

Cine

Televisión

Premios y nominaciones

Referencias 

Actores